Izdebno-Kolonia peut faire référence à

Toponymie
en Pologne

 Izdebno-Kolonia est un village de la voïvodie de Lublin
 Izdebno-Kolonia est un village de la voïvodie de Mazovie